Екатери́на Ю́рьевна Гу́барева (; род. 5 июля 1983, Каховка, Херсонская область, Украинская ССР, СССР) — российский общественный и политический деятель. Первый министр иностранных дел самопровозглашённой ДНР (с 16 мая по 15 августа 2014 года), заместитель министра иностранных дел ДНР (с 5 августа 2014 по 2014); депутат Народного Совета ДНР (с 3 ноября 2014 года по 11 ноября 2018 года). Заместитель руководителя российской ВГА Херсонской области (с 17 июня 2022 года по 17 декабря 2022 года). Супруга Павла Губарева.

По состоянию на 2023 год находится под международными санкциями Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран.

Политическая деятельность 
Британская газета «Телеграф» называла Губареву организатором контрабандных доставок гуманитарных грузов (продуктов питания, медикаментов, детских вещей) из России в ДНР «в помощь осажденному населению и повстанцам». При этом Губарева утверждала, что речь не идет о перевозке оружия и бойцов.

15 ноября 2022 года была задержана МВД России «в рамках уголовного дела». По состоянию на декабрь 2022 года в СМИ появились сведения о том, что она находится под домашним арестом, при этом от должности не отстранена. Сама Губарева в интервью журналистам сообщила: «Не нахожусь я под домашним арестом! <…> Тем более никакие хищения мне никто не предъявлял».

Санкции 
25 июля 2014 года Губарева включена в список лиц, которые попали под санкции Евросоюза за «подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Кроме того, как указывает Евросоюз, «ее банковский счет используется для финансирования незаконных сепаратистских группировок». Ей запрещен въезд в ЕС, и её счета в европейских банках, если они существуют, будут заморожены. 

11 марта 2015 года была включена в список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц США.

6 августа 2014 года попала под санкции Канады, 9 декабря 2014 года под санкции Японии. 

После вторжения России на Украину, внесена в санкционные списки Новой Зеландии, кроме того в середине декабря 2022 года США ужесточил санкции.

Также находится под санкциями Великобритании, Австралии, Украины и Швейцарии.

Семья 
 Муж — Павел Юрьевич Губарев, в браке с которым с 30 июня 2007 года.
Дети:
 сын — Святослав Павлович Губарев (род. 25 января 2008);
 сын — Радомир Павлович Губарев (род. 4 октября 2010);
 дочь — Милана Павловна Губарева (род. 31 октября 2013).

Примечания

Ссылки 
 The smuggling 'foreign minister' of the 'Donetsk People’s Republic'

Современные художники Украины
Министры иностранных дел Донецкой Народной Республики
Выпускники Донецкого национального университета
Участники протестов на Юго-Восточной Украине (2014)
Депутаты Народного совета Донецкой Народной Республики
Члены «Свободного Донбасса»
Украинские коллаборационисты с Россией
Персоналии:Российская оккупация Херсонской области
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине